Talita (gwiazdy)
 Talita (imię)
 Talita (Argentyna) – miejscowość w Argentynie